Alexandra Nikolajevna av Ryssland, född 24 juni 1825 i St. Petersburg, död 10 augusti 1844 i St. Petersburg, var en rysk storfurstinna, dotter till tsar Nikolaj I av Ryssland och Alexandra Feodorovna. Hon gifte sig i St. Petersburg 28 januari 1844 med Fredrik Wilhelm av Hessen-Kassel.

Alexandra kallades inom familjen för "Adini" och beskrivs som allvarlig och begåvad i sina studier, särskilt inom musik. Hon tog lektioner av Henriette Sontag och ansågs vara en begåvad vokalist. Som vuxen blev hon omtalad som vacker och livlig och uppges ha varit sin fars favorit. Fredrik Wilhelm av Hessen-Kassel hade ursprungligen kommit till Ryssland som tänkbar äktenskapspartner åt hennes syster Olga, men det var i stället Alexandra han föredrog. 

Alexandra insjuknade i lungtuberkulos strax före bröllopet. Hennes hälsotillstånd försämrades av att hon blev gravid direkt efter vigseln. Hon födde en son tre månader för tidigt och avled tillsammans med barnet strax därpå.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Kvinnor
Födda 1825
Avlidna 1844
Ryska storfurstinnor
Romanov